Colombino puede referirse a:
Lo relativo a Cristóbal Colón:
 Gesta colombina o empresa colombina, el descubrimiento de América.
 Viajes colombinos o expediciones colombinas, los viajes de Colón (Cristóbal Colón#Viajes a las Indias)
 Voto colombino, la promesa religiosa que realizaron los tripulantes de la carabela la Niña.
 Pleitos colombinos
 Fiestas colombinas (Huelva, en torno al 3 de agosto)
 Lugares colombinos, ruta de la provincia de Huelva en torno a aquellos lugares andaluces que tuvieron una especial relevancia en la realización del primer viaje de Cristóbal Colón.
 Estadio Colombino: recinto deportivo que acogió los partidos de fútbol oficiales del Real Club Recreativo de Huelva hasta ser sustituido por el Estadio Nuevo Colombino.
 Trofeo Colombino de fútbol, organizado por el Recreativo de Huelva.

Apellido
 Carlos Colombino, artista paraguayo.